Окатьево — название населённых пунктов в России:

 Окатьево — село в Даровском районе Кировской области.
 Окатьево — деревня в Боровичском районе Новгородской области.